Xeque-mate — expressão do enxadrismo
Xeque-Mate (telenovela) — produção brasileira exibida na década de 1970
Xeque-Mate (banda) — grupo musical português
Xeque-Mate (DC Comics) — organização secreta fictícia
Lucky Number Slevin — filme (2006) com Josh Hartnett e Bruce Willis exibido no Brasil como Xeque-Mate

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão